Србадија је био назив два сродна часописа:

 Србадија. Илустрован лист за забаву и поуку, излазио у Бечу 1874—1877.
 Србадија. Часопис за забаву и поуку, излазио у Београду 1881—1883.

Појам може да се односи и на:
 Србадија, српско црквено певачко удружење
 Србадија, групни (понекад увредљив) назив за Србе и повезане народе, културе и сл.